Выр ( — водоворот, пучина; омут):

 Выр — водопад на реке Горный Тикич в Черкасской области Украины.
 Выр — село в Репкинском районе Черниговской области Украины.
 Вир (приток Сейма) — река в Сумской области Украины.
  Выр (приток Сожа) — река в Черниговской области Украины.